Il singolare del torneo di tennis Porsche Tennis Grand Prix 1990, facente parte del WTA Tour 1990, ha avuto come vincitrice Mary Joe Fernández che ha battuto in finale Barbara Paulus 6–1, 6–3.

Teste di serie

 Gabriela Sabatini (semifinali)
 Mary Joe Fernández (campionessa)
 Katerina Maleeva (semifinali)
 Zina Garrison (quarti di finale)

 Jana Novotná (quarti di finale)
 Helena Suková (quarti di finale)
 Judith Wiesner (secondo turno)
 Barbara Paulus (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Porsche Tennis Grand Prix 1990